Межзональный турнир 1973 (Петрополис) – один из двух межзональных турниров, состоявшихся в 1973 г. (второй проводился в Ленинграде).

Турнир проходил с 22 июля по 18 августа. Шахматисты, занявшие три первых места получали право участвовать в соревнованиях претендентов 1974 г., поэтому разделившие 2-4 места участники провели дополнительный матч-турнир (Порторож, 6-22 сентября 1973). Участниками матчей претендентов стали Мекинг, Портиш и Полугаевский.

Турнирная таблица 

Давид Бронштейн был включён в состав участников из-за кончины персонально приглашённого в турнир Леонида Штейна.

Дополнительный матч-турнир

Литература 
 Межзональный турнир. Бразилия’73 / [Авт.-сост. В. Батуринский]. Москва : Физкультура и спорт, 1974. 214, [2] с.
 

Межзональные турниры
1973 год в шахматах